Comunità amministrativa (Amt): Suddivisione amministrativa della Danimarca
 Comunità amministrativa (Amt): Suddivisione amministrativa interna ai Circondari della Germania
 Comunità amministrativa (Amt): Denominazione delle contee della Norvegia fino al 1918
 Comunità amministrativa (Ambachten): Suddivisione amministrativa dei Paesi Bassi